La Semaine des As 2010 è la 14ª Leaders Cup (l'8ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2009-2010

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Leaders Cup